Sinopanorpa är ett släkte av näbbsländor. Sinopanorpa ingår i familjen skorpionsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skorpionsländor
Sinopanorpa